Абориџини (погрешно Абориџани) је групни назив за домородачка племена Аустралије који они сматрају увредљивим. Такође, користи се и за остале домородачке народе. Корен ове речи је  што значи „од почетка” (пребивати на једном јесту од памтивека), дошао је из латинског. Једно неидентификовано племе са Апенинског полуострва прво је добило име „Аборигинес”. Касније се реч интернационализовала и означава прастановника неке земље или континента. Данас термин може означавати:
 Уопштено, „абориџини” означава сваку врсту домородаца.
 Традиционално, овај термин се односи на све домородачке народе Аустралије и Тасманије осим на домородачко становништво Острва Торесовог мореуза.
 Такође, може се односити на следеће уметности:
 домородачки народи Канаде;
 домородачки народи Тајвана;
 домородачки народи Тасманије.

Референце

Литература

Спољашње везе 
 Абориџини у Аустралији
 Абориџини Америке

Народи
Аустралија